Breared kan avse:
 Breared – ett tidigare namn på tätorten Simlångsdalen
 Breareds socken – socken i Halland
 Breareds landskommun – en tidigare kommun i Hallands län 1863–1951
 Breareds församling – en tidigare församling Göteborgs stift i Halmstads kommun – 2013
 Breareds kyrka – en kyrkobyggnad i Snöstorps församling i Göteborgs stift
 Breareds distrikt – ett distrikt i Halmstads kommun och Hallands län 2016–
 Breared, Varberg – en stadsdel i Varberg